Памятник Андрею Кузьменко () — памятник украинскому певцу, телеведущему, актёру, солисту группы «Скрябин» Андрею Кузьменко, расположенный в городе Луцке.

Торжества приурочили к Международному дню музыки. Это первый в Украине памятник Андрею Кузьменко.

История 
1 октября 2015 в Международный день музыки в Луцке Андрей Покровский за собственные средства установил и торжественно открыл первый в Украине памятник Кузьме Скрябину. По словам мецената, Кузьма был личностью, в которой каждый может увидеть частичку себя:

На открытие были приглашены родители и жена украинского певца. Отец рассказал, что певец с особой теплотой относился к Луцку: "Андрей всегда, когда приезжал из концертов, которые он проводил в Луцке и других городах Волыни — он нам всегда говорил: «Там такие люди, они меня так принимают. Я так проникся их любовью, их культурой».

Мама музыканта Ольга Михайловна отметила, что хочет, чтобы это место никогда не пустовало, а молодые люди, знакомые с песнями Андрея, слушали их по-новому. По её словам, время за «стёбом» он прятал свою горечь и разочарование, ведь то, о чём он рассказывал со смехом, не было на самом деле смешным.

На спинке скамейки у фигуры написана эпитафия:

Ссылки 
 В Україні встановили перший пам’ятник Скрябіну 
 У Луцьку відбулося відкриття пам’ятника Кузьмі Скрябіну 
 У Луцьку відкрили пам’ятник легендарному Кузьмі. 
 У Луцьку на території «Сіті-Парку» відкрили перший в Україні бронзовий монумент відомому співаку Кузьмі «Скрябіну» 
 Сьогодні у Луцьку відкрили пам’ятник Кузьмі Скрябіну

Примечания 

Кузьменко
Кузьменко
Здания и сооружения, построенные в 2016 году на Украине
История Волынской области
Скульптуры 2016 года
Скульптуры по алфавиту